Coton Hill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Coton Hill, banlieue de Shrewsbury, Shropshire
Coton Hill, hameau du Staffordshire

Voir aussi

Homonymie de toponyme